Hamilkar (griechisch Ἁμίλκας, lateinisch Hamilcar) ist die deutsche Form des punischen Namens Ḥmlk und bedeutet „Gnade des Melkart“ oder „Diener des Melkart“.

Bedeutende Namensträger sind:
 mehrere frühzeitliche Herrscher Karthagos, siehe Liste der Herrscher Karthagos
 Hamilkar (Erster Punischer Krieg), karthagischer General im Ersten Punischen Krieg
 Hamilkar Barkas, karthagischer Feldherr
 Hamilkar der Samnite, karthagischer Politiker unmittelbar vor Ausbruch des Dritten Punischen Krieges
 Hamilkar Phameas, karthagischer Kavallerieoffizier im Dritten Punischen Krieg
 Hamilkar von Fölkersahm, livländischer Landmarschall
 Hamilkar von Rawicz-Kosinski (1760–1823), polnischer Divisionsgeneral, später preußischer Generalleutnant 

Siehe auch:
 Hamilcar S. Alivizatos, griechischer Kirchenhistoriker 
 Amílcar Cabral, kapverdischer Politiker und Unabhängigkeitskämpfer
 General Aircraft Hamilcar, ein Lastensegler